Donnacona steht für:
 Donnacona (Québec), Ort in der Provinz Québec, Kanada

Donnacona ist der Name folgender Personen:
 Donnacona (Häuptling) († um 1539), Irokese, Herrscher von Stadacona